Vents contraires téléfilm réalisé en 1995 par Allan A. Goldstein, avec Grace de Capitani
Vents contraires, revue collaborative en ligne du Théâtre du Rond-Point